Gerini, famiglia fiorentina
Alessandro Gerini, politico
Andrea Gerini, nobile
Claudia Gerini, attrice
Emanuele Gerini, storico
Gerino Gerini, senatore del Regno
Gerino Gerini, pilota di Formula 1
Gerolamo Emilio Gerini, militare
Marco Gerini, pallanuotista
Niccolò di Pietro Gerini, pittore